Шабаб Аль-Халіль, Спортивний клуб «Шабаб Аль-Халіль» або «Шабаб Аль-Халіль» (араб. شباب الخليل‎‎‎) — палестинський футбольний клуб із міста Хеврон.
 Аль-Халіль аль-Фарагіді, Абу Абд ар-Рахман аль-Халіль ібн Ахмад ібн Амр ібн Тамман аль-Фарагіді аль-Азді аль-Яхмаді (араб. أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي‎‎‎; 718 – 786), більше відомий як Аль-Фарагіді чи просто Аль-Халіль — був одним із ранніх арабських лексикографів і філологів.